«Развлечение для старичков» — советская кинокомедия 1976 года режиссёра Андрея Разумовского.

Сюжет 

Старые друзья, будучи на пенсии, решили заново заняться делом всей молодости. Ещё с 30 лет они начали собирать автобус-вездеход, а теперь им снова предоставилась такая возможность. Но на их пути возникли неприятности: их детищу стараниями бюрократов угрожает отправка в металлолом. Пенсионеры решают вместе защитить свой проект.

В ролях 
 Вера Васильева —  Галина Павловна
 Николай Засухин — Алексей Железненький
 Николай Парфёнов — Андрей Андреевич Апраксин 
 Станислав Чекан — Роман Гуськов 
 Александр Вокач — Апомидонт Пименович 
 Николай Рыбников — Непейвода
 Наталья Гурзо — дочь Непейводы
 Леонид Куравлёв — Ефремов
 Владимир Заманский — директор
 Валентин Карманов — Стёпка
 Владимир Носик — Федя
 Надежда Репина — жена Гены
 Геннадий Шумский — Гена
 Валентина Ушакова — Ольга Сергеевна
 Марина Гаврилко — Маша Апраксина
 Георгий Милляр — отец Алексея
 Павел Винник — Егор Петрович

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Леонид Завальнюк, Савва Кулиш
 Режиссёр: Андрей Разумовский
 Операторы: Ральф Келли, Владимир Фридкин
 Композитор: Игорь Ефремов
 Художник-постановщик: Саид Меняльщиков

Примечания 

Фильмы СССР 1976 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Кинокомедии 1976 года
Кинокомедии СССР
Фильмы на русском языке